Вячеслав Андреевич Мохорт (1924—2003) — советский и белорусский врач-уролог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Белорусской ССР.

Биография 

Вячеслав Мохорт родился 28 марта 1924 года в деревне Шуляки (ныне — Слуцкий район Минской области Белоруссии). Окончил среднюю школу. В 1944 году Мохорт был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, участвовал в боях Великой Отечественной войны.

В 1953 году Мохорт окончил Минский государственный медицинский институт, затем учился в ординатуре кафедры урологии Белорусского института усовершенствования врачей. В 1960 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1969 году — докторскую. С 1961 года преподавал в Гродненском государственном медицинском институте, создал доцентский курс по урологии. Позднее вернулся в Минск, преподавал в Минском медицинском институте. Под его руководством кафедры и клиника урологии этого института вошла в число крупнейших учебно-научных центров СССР в данной области.

С 1971 года Мохорт заведовал кафедрой урологии Белорусского государственного университета усовершенствования врачей, одновременно с этим работал главным внештатным урологом Белоруссии. Кроме того, тридцать лет был заместителем председателя Белорусского общества урологов. Являлся автором порядка 240 научных работ, в том числе 5 монографий. Под его руководством было защищено 2 докторских и 14 кандидатских диссертаций. В 1982 году Мохорту было присвоено звание заслуженного деятеля науки Белорусской ССР.

Умер 14 мая 2003 года, похоронен на Восточном кладбище Минска.

Примечания

Литература 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Урологи СССР
Заслуженные деятели науки Белорусской ССР
Доктора медицинских наук
Похороненные на Восточном кладбище Минска